Бала́тово — микрорайон и исторический район на территории Индустриального района города Перми. Название получил от находившихся здесь ранее деревни Балатово и посёлка Старое Балатово.

Возле микрорайона находится самый большой в городе Черняевский лесопарк, называемый также Балатовским, в котором расположен Центральный парк культуры и отдыха «Балатово».

История 
Деревня Балатово упоминается при переписи Елизарова 1647 года. Располагалась к югу от Казанского тракта.
 1904 (29 дворов, 60 мужчин, 81 женщина, 141 всего) русские
 1908 (30 дворов, 72 мужчины, 76 женщин, 148 всего) русские
 1926 (45 дворов, 116 мужчин, 114 женщин, всего 230) русские
Исторически главным двигателем развития будущего Индустриального района, территориальным центром которого явилось Балатово, стал Пермский нефтеперерабатывающий завод, открытый 5 ноября 1958 года.

Улицы 
 улица Мира
 проспект Декабристов

Транспорт 
Через микрорайон проходят десятки автобусных маршрутов, как городских (по ул. Мира и прилегающим улицам), так и пригородных (по ул. Мира).

Пригородное сообщение 
115: пос. Песьянка — пл. Дружбы

120: ЖК «Медовый» — Автовокзал

748: пос. Кондратово — Курашим

823: пос. Песьянка — Нефтяник

На территории Балатово расположено одноимённое трамвайное депо (ул. 9 Мая, 30)

Примечания 
Микрорайоны Перми
Населённые пункты, вошедшие в состав Перми

Ссылки 
 Балатово: выше Мира